Infermiera di notte  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Infermiera di notte (Nachtschwester Ingeborg) – film del 1958 diretto da Géza von Cziffra
 L'infermiera di notte  – film del 1979 diretto da Mariano Laurenti